Мэри Додж: Додж, Мэри Абигайл (1833—1896) — американская писательница и педагог; псевдоним Gail Hamilton.
 Додж, Мэри Мейпс (1838—1905) — американская детская писательница и издатель.